Unterhauser steht für:

 Unterhauser (Gemeinde Pölstal), Ortslage von Sankt Johann am Tauern, Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark

 Samuel Unterhauser (* 1997), deutscher Degenfechter